Fox Harbour kan verwijzen naar verschillende Canadese plaatsen:

Newfoundland en Labrador
 Fox Harbour (Newfoundland en Labrador), een gemeente op het eiland Newfoundland
 St. Lewis, voorheen ook bekend als Fox Harbour, een gemeente in de Canadese regio Labrador

Nova Scotia
 Fox Harbour (Nova Scotia), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
 Fox Harbour Airport, een luchthaven nabij die plaats